Pál Csaba (1967) Kossuth-díjas magyar festő, képzőművész, grafikus, 
Pál Csaba (1975) biológus, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont tudományos főmunkatársa